Il National Invitation Tournament 1941 fu la quarta edizione del torneo. Venne vinto dalla Long Island University, al secondo successo nella manifestazione; miglior giocatore fu Frankie Baumholtz.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Clair Bee

Bibliografia
 LIU Brooklyn Blackbirds men's basketball media guide archive

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1941
1941